Högfors bruk kan syfta på

 Högfors bruk, Finland – ett bruk i Högfors Finland
 Högfors bruk, Ljusnarsberg – ett järnbruk
 Högfors bruk, Norberg – ett järnbruk i Karbennings socken
 Högfors bruk, Sunne kommun – ett bruk i Gräsmarks socken
 Högfors bruk, Östersund – ett bruk i Häggenås